Phryganophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Sahlberg 1833. Phryganophilus ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brunbaggar
Phryganophilus